Russell Springs kan syfta på:

 Russell Springs, Kansas
 Russell Springs, Kentucky